O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da PUCRS é um dos órgãos ligados à pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

O objetivo do Instituto é estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa científica e tecnológica, dentro das demais unidades da Universidade. Para isso, oferece serviço de apoio a estes, como infraestrutura laboratorial e equipamentos tecnológicos para o desenvolvimento de protótipos.

Ver também
 Pesquisa e Desenvolvimento

Ligações externas
 Página do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa e Desenvolvimento